

Persone 
 Alfred Berghausen (1889-1954) – calciatore tedesco

Geografia

Austria 
 Berghausen – ex comune ora frazione di Ehrenhausen an der Weinstraße, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)

Germania 
 Berghausen – comune nel circondario del Reno-Lahn (Renania-Palatinato)
 Berghausen – ex comune ora frazione di Altmannstein, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Berghausen – ex comune ora frazione di Aßlar, città nel distretto di Gießen (Assia)
 Berghausen – frazione di Blindheim, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Berghausen – ex comune ora frazione di Bad Berleburg, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Berghausen – ex comune ora frazione di Borgholzhausen, città nel distretto di Detmold (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Berghausen – frazione di Breckerfeld, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Berghausen – frazione di Gummersbach, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Berghausen – frazione di Königswinter, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Berghausen – frazione di Langenfeld, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Berghausen – frazione di Lindlar, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Berghausen – frazione di Morsbach, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Berghausen – ex comune ora frazione di Pfinztal, comune nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Berghausen – frazione di Reichshof, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Berghausen – ex comune ora frazione di Schmallenberg, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Berghausen – ex comune ora frazione di Wipperfürth, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Berghausen – quartiere di Wuppertal, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)